Кубок УЕФА 1987/88 годов — семнадцатый розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал Байер 04, обыгравший в финале по пенальти «Эспаньол».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1987/88 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1987/88 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1987/88 на сайте RSSSF

Сезон 1987/88
Футбол в Европе в 1987 году
Футбол в Европе в 1988 году